El Puerto peut désigner :

 El Puerto de Santa María, dans la province de Cadix, en Espagne ;
 El Puerto, pueblo sans mairie propre dans la province de Valence, en Espagne ;
 El Puerto, paroisse du conseil asturien de Somiedo, en Espagne ;
 El Puerto, localité située au Panama.

Périodiques avec le nom El Puerto :
 El Puerto, périodique péruvien édité à Ilo ;
 El Puerto, périodique chilien édité à Pichilemu.